Osoby o tym nazwisku:
 Alfred Młocki – polski ziemianin i polityk
 Franciszek Młocki – polski szlachcic, urzędnik i wojskowy
 Kazimierz Młocki – polski szlachcic, urzędnik i poseł na Sejm
 Stanisław Młocki – polski szlachcic, starosta tłumacki
 Stanisław Młocki – właściciel ziemski
 Symeon Młocki – greckokatolicki duchowny